Мішко Іван Іванович — викладач Сокирницької дитячої школи мистецтв Хустського району, заслужений працівник культури України.

 Мішко-В'єхо — руїни міста цивілізації майя в департаменті Чимальтенанго (Гватемала).

Примітки